M2M est un sigle signifiant :

Musique
 M2M, un groupe de musique pop composé de deux Norvégiennes.

Télécommunication et informatique
 Machine to machine ou M2M est un terme utilisé en informatique et télécommunication pour désigner les technologies permettant à deux machines d'échanger des informations. 
 M2M group est une société marocaine spécialisée dans les systèmes de paiements

Vêtements
M2M est une marque déposée par le fabricant et distributeur de vêtement Mât de misaine.

Autres
 M2M est le titre du Bulletin municipal de la ville de Mont-de-Marsan (préfecture des landes). 
 Methane to Markets.